EKV to trzyliterowy akronim mogący oznaczać:

 Ekatarina Velika (EKV) – jugosłowiańska grupa nowofalowo-rockowa,
 Exoatmospheric Kill Vehicle (EKV) – pojazd niszczący energią kinetyczną głowice bojowe
 EKV – Model (Enz, Krummenacher, Vittoz) tranzystora MOSFET